M/S Gripsholm kan syfta på:

* M/S Gripsholm (1925) – passagerarfartyg sjösatt 1925.
 M/S Gripsholm (1957) – passagerarfartyg sjösatt 1957.
 M/S Gripsholm (1989) – passagerarfartyg sjösatt 1989, se .